

Sigle 
 PCF – Teoria assiomatica degli insiemi fondata da Saharon Shelah
 Parlement de la Communauté française – Parlamento della Comunità francofona del Belgio
 Parti communiste français – Partito Comunista Francese, partito politico francese
 Participatory Culture Foundation – organizzazione non-profit che ha sviluppato il software Miro
 Patrol Craft Fast – pattugliatore
 Point Coordination Function

Codici 
 PCF – codice vettore ICAO di Pacific Air Express
 pcf – codice ISO 639-3 della lingua paliyan